Rouvres pode se referir a:
 Rouvres (Calvados)
 Rouvres (Eure-et-Loir)
 Rouvres (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos